

Lokalizacje

Niemcy 
 Geroldshausen – dzielnica gminy Blaufelden, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Geroldshausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg